

Aziende 
Retro Studios – sviluppatrice di videogiochi

Cultura 
Rétro – stile culturale che incentiva all'utilizzo d'oggetti d'epoca

Musica 
Retro – album raccolta dei KMFDM
Retro – album degli Illdisposed
Retro – album raccolta dei Lou Reed
Retro – box set dei New Order
Retro – album dei P·A·L
Retro – album di Regine Velasquez
Retro – album di Rick Wakeman
Retro – EP degli Ultravox

Teatro 
Retro Productions – compagnia teatrale

Televisiva 
Retro – rete televisiva argentina
Retro Television Network – rete televisiva statunitense
Fox Retro – rete televisiva statunitense

Altro 
 Retro – lato di una banconota